Karakeçili (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale
 Karakeçili (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Karakeçili